Il  Greco di Tufo Bianco è un vino DOCG la cui produzione è consentita nella provincia di Avellino

Zona di produzione 
Vedi: Greco di Tufo DOCG

Vitigni con cui è consentito produrlo 
Greco Bianco minimo 85%
 Coda di Volpe bianca massimo 15%

Tecniche di produzione 
 Sono idonei solo i terreni collinari di buona esposizione
Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente, soleggiati.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a  ceppi/ha.
È vietata ogni pratica di forzatura
Tutte le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate nella zona DOCG, ma sono ammesse eccezioni.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, intenso, fine, raffinato;
sapore: secco, armonico;
acidità totale minima: 5,0 g/l;

Informazioni sulla zona geografica 
Vedi: Greco di Tufo DOCG

Storia 
Vedi: Greco di Tufo DOCG

Precedentemente l'attuale disciplinare DOCG era stato:
Approvato DOC con DPR 26.03.1970 G.U.130 - 26.05.1970
Approvato DOCG con DM 18.07.2003 G.U. 180 - 05.08.2003

Disciplinare abrogato
Il precedente disciplinare approvato con decreto del 18/07/2003, pubblicato sulla gazzetta_ufficiale nº 180 del 05/08/2003, prevedeva:
resa_uva=10,50 t/ha
resa_vino=70,0%
titolo_uva=11,0%
titolo_vino=11,5%
estratto_secco=16,0 g/l
vitigno:
Greco 85.0% - 100.0%
Coda di Volpe bianco 0.0% - 15.0%
Caratteristiche organolettiche:
colore: giallo paglierino più o meno intenso.
odore: gradevole, intenso, fine, caratteristico.
sapore: secco, armonico.
 Acidità totale minima: 5,0 g/l
Tecniche produttive:
Sono ammessi solo vigneti collinari di buona esposizione. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente, soleggiati.
È vietata ogni pratica di forzatura.
Per i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere una forma di allevamento verticale, la densità di impianto non potrà essere inferiore ai  ceppi per ettaro.
Zona di produzione:
L'intero territorio amministrativo dei comuni di Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni della provincia di Avellino.

Abbinamenti consigliati 
Crostacei, dentice, tutti i piatti a base di pesce e frutti di mare, formaggi non stagionati e molli, risotto ai funghi porcini.

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Avellino (1990/91) 7871,0
Avellino (1991/92) 8493,1
Avellino (1992/93) 12668,82
Avellino (1993/94) 9024,06
Avellino (1994/95) 12366,83
Avellino (1995/96) 17165,4
Avellino (1996/97) 18152,7

Note

Voci correlate

 Greco di Tufo Spumante
 Tufo

Collegamenti esterni
Consorzio Viticoltori degli otto Comuni del Greco di Tufo

Vini DOCG della provincia di Avellino
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Greco
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Coda di Volpe